Henrik Ramel kan syfta på:

Henrik Ramel (död 1610), danskt riksråd
Henrik Ramel (1601–1653), danskt riksråd
Henrik Ramel (1915–1989), svensk diplomat